Vacío puede hacer referencia a:

Ciencia
 Vacío o espacio en ausencia de materia.
 Vacío (astronomía)
 Conjunto vacío, en teoría de conjuntos.
 Vacío cuántico o "estado de vacío" en mecánica cuántica.
 Energía del vacío, en cosmología y mecánica cuántica.
 Visualizador fluorescente de vacío, en válvulas termoiónicas.
 Filtración a vacío, método físico.
 Bomba de vacío

Filosofía
Shuniata es el concepto de vacío en varias filosofías orientales.

Psicología
 Vacío (sentimiento)
 Síndrome del nido vacío
 Estética del vacío, psicología social.

Cine y televisión
 Vacío (película) Película ecuatoriana de 2020

Además
 Salto al vacío, película española.
 Vacío de poder, política.
 El Vacío (Charmed)